Deep (canção de Nine Inch Nails)
Deep (canção de Pearl Jam)
Deeper (álbum) - o álbum dos Planetshakers
The Deep (telessérie), com Minnie Driver 
The Deep (filme), com Robert Shaw e Jacqueline Bisset
Djúpið, filme catástrofe islandês distribuído internacionalmente como The Deep

Desambiguação